Kikuyu (även Gikuyu) kan syfta på:

Kikuyu – en folkgrupp i Kenya (även Gikuyu)
Kikuyu (språk) – deras språk (även Gikuyu)
 Kikuyu (ort)  – en ort i Kenya